Вранештица — топоним:
 Вранештица — община в Республике Македонии;
 Вранештица — село в Республике Македонии.